Stenness – villaggio sull'isola di Mainland, nelle Orcadi, Scozia
Pietre erette di Stenness – sito archeologico neolitico presso Stenness
Stenness – isola dell'arcipelago delle Shetland, Scozia